Ruggine – fenomeno di corrosione dei materiali ferrosi 
Ruggine – colore della tonalità del rosso
Ruggine – malattia dei vegetali causata da funghi dell'ordine degli Uredinales
Ruggine del grano – malattia fungina del grano causata da Puccinia graminis

Cinema
Ruggine – film del 2011 diretto da Daniele Gaglianone

Letteratura
Ruggine – romanzo di Stefano Massaron
Ruggine – romanzo di Anna Luisa Pignatelli

Musica
Ruggine? – album del 2002 dei Peter Punk
Ruggine – album del 2007 di Luigi Grechi